Багараатан () — род позднемеловых тероподовых динозавров надсемейства тираннозавроид, включающий единственный вид — Bagaraatan ostromi. Известен по ископаемым остаткам из отложений формации Нэмэгэт в Монголии возрастом около .

Открытие и наименование 

Голотип и единственный известный экземпляр багараатана, ZPAL MgD-I/108, был обнаружен в 1970 году в ходе польско-монгольской экспедиции, после чего кратко упоминался Р. Градзинским и Т. Ежикевичем в их работе 1972 года. Вид и род были описаны польским палеонтологом Хальшкой Осмульской в 1996 году. Родовое название багараатана происходит от  — «маленький», и  — «хищник». Видовое название ostromi дано в честь американского палеонтолога Джона Острома.

Осмульская отнесла к ZPAL MgD-I/108 нижеперечисленный материал:

 нижняя челюсть (без средней части и коронок зубов);
 один крестцовый позвонок;
 25 хвостовых позвонков (21 из них составляют единый ряд);
 несколько шевронов и их фрагментов (из них лишь немногие находятся в сочленении с хвостовыми позвонками);
 повреждённые постацетабулярные отростки левой и правой подвздошных костей;
 проксимальная половина левой лобковой кости, сочленённая с вертлужной частью седалищной кости;
 проксимальная и дистальная части левой бедренной кости;
 полная левая большеберцовая кость;
 левая малоберцовая кость;
 сросшиеся в astragalocalcaneum таранная и пяточная кости (восходящий отросток фрагментарный);
 фаланги левой задней конечности II-2 и IV-1.

Описание 

По оценке Осмульской 1996 года, багараатан достигал 3,0—3,5 м в длину при высоте бедёр менее чем 1 м. В 2019 году Молина-Перес и Ларраменди дали схожую оценку: 3,2 м в длину при высоте бёдер 80 см и массе 80 кг.

Осмульская (1996) сформулировала следующий диагноз вида и рода:

 на надугловой кости есть два отверстия, сочленовная кость имеет скошенную заднюю поверхность и короткий ретроартикулярный отросток;
 хвостовые позвонки с полыми, очень тонкостенными телами;
  толстое, присутствует по крайней мере в шестнадцати проксимальных хвостовых позвонках;
 презигапофизы проксимальных хвостовых позвонков имеют выступы на боковых поверхностях;
 подвздошная кость с двумя глубокими впадинами и гребневидным выступом на латеральной поверхности постацетабулярного отростка;
 бедренная кость с  гребнем под малым вертелом;
 большеберцовая и малоберцовая кости дистально срослись друг с другом и с astragalocalcaneum, образовавшимся в результате срастания таранной и пяточной костей.

Классификация 

Градзинский и Ежикевич (1972) отметили будущий голотип нового вида как «целуроидного динозавра» (). В 1996 году Осмульская, описывая багараатана, отнесла его напрямую к кладе тетанур (Tetanurae). Она отметила сходство бедренной кости багараатана с бедром PIN 2549-100 из , которое С. М. Курзанов (1987) приписал представителю авимимид (в настоящее время считается, что этот образец, вероятно, принадлежит троодонтиду). З. Чики и Д. Григореску (1998) отметили сходство между бедренными костями багараатана, европейских манирапториформ (Elopteryx, Heptasteornis, Bradycneme) и образца FGGUB R.351. По их мнению, FGGUB R.351 — это дистальный конец бедренной кости, которая может принадлежать новому таксону теропод, близкому к багараатану и PIN 2549-100. Тем не менее, в 2005 году Е. Кесслер, Д. Григореску и З. Чики переописали его как дистальный конец плюсны, вероятно, принадлежащей гадрозавроиду.

Филогенетический анализ, проведённый Томасом Хольцем в 1998 году, восстановил багараатана в качестве сестринского таксона манирапториформ (Maniraptoriformes; вопреки современным представлениям, в эту кладу были включены тираннозавриды и компсогнатиды). Анализ Хольца 2004 года показал, что багараатан может быть базальным тираннозавроидом. Ещё один анализ, проведённый  в рамках его кандидатской диссертации (2005), восстановил багараатана в одной кладе с бистахиэверсором (Bistahieversor), сестринской по отношению к тираннозавридам (Tyrannosauridae).

Филогенетический анализ Марка Левена и соавторов (2013) восстановил багараатана в качестве базального тираннозавроида, занимающего более продвинутую позицию, чем процератозавриды (Proceratosauridae). Результатам этого анализа соответствует кладограмма, приведённая ниже.

В своей кандидатской диссертации (2013) палеонтолог Стивен Брусатти опубликовал доводы в пользу того, что багараатан может быть химерой, состоящей из костей тираннозавроида и других целурозавров. Данный вопрос планируется изучить в ещё не законченной статье за авторством Маковицки, Брюсатти и соавторов. Основываясь на морфологии и данных, полученных ранее, палеонтолог-любитель Майкл Мортимер пришла к выводу, что нижняя челюсть, позвонки и таз, вероятно, принадлежат тираннозавроиду, а задние конечности — троодонтиду.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

На русском языке

На английском языке 
 
 

Тираннозавроиды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 1996 году